Roth kan som auktorsförkortning betyda:

 Albrecht Wilhelm Roth
 Johannes Rudolf Roth
 Louis M. Roth
 Vincent Daniel Roth

Robotskapade auktorsförkortningar